Optik steht für
 ein Fachgebiet der Physik, siehe Optik
 die Summe aller optischen Bauteile eines Gerätes, siehe Optisches System
 die äußere Erscheinung, siehe Aussehen